Berenstein est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Daniel Emilfork-Berenstein (1924-2006), comédien franco-chilien
, physicien et professeur américain
Guno Berenstein (né en 1967), judoka olympique néerlandais

Voir aussi
, écrivains et illustrateurs américain

Homonymie de patronyme